Игорь Станиславович Черневич  (род. 30 сентября 1966 года, Орша) — советский и российский актёр театра и кино белорусского происхождения. Заслуженный артист Российской Федерации (2011)

Биография 
Игорь Черневич родился 30 сентября 1966 года.

Поступил в 1983 году в Ленинградский институт водного транспорта, в котором проучился лишь один год.

В 1985 году поступил в Ленинградский театральный институт (курс Л. Додина) и по его окончании был принят в труппу Малого драматического театра.

Награды 
 Заслуженный артист Российской Федерации (2011).
 Премия имени В. И. Стржельчика за исполнение роли Гаева в спектакле «Вишнёвый сад» (2015)

Творчество

Роли в театре

Малый драматический театр 
 «Gaudeamus» — Богданов, Карамычев
 «Клаустрофобия» — Музыкант, Соловьёв
 «Бесы» Ф. М. Достоевского. Режиссёр: Лев Додин — Эркель, Шигалёв
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Яша, студент на балу
 «Пьеса без названия» — Осип
 «Братья и сёстры» — Игнат Баев
 «Фрёкен Жюли» — Жан
  — «Долгий Рождественский обед» Торнтона Уайлдера. Режиссёр: Сергей Каргин — Чарльз
 «Бегущие странники» — Дмитрий
 «Ресторанчик, ресторанчик» — Коля
 «Утиная охота» А. Вампилова — Зилов
 «Чевенгур» — Пиюся
 «Тень стрелка» — Донэл Дэворен
 «Жизнь и судьба» — Бархатов и Ковченко
 «Дядя Ваня» — Астров
 «Король Лир» — герцог Корнуолл
 «Вишневый сад» — Гаев
 «Три сестры» — Вершинин
 «Коварство и любовь» — секретарь Вурм
 «Враг народа» — Ховстад
 «Гамлет» — Клавдий
 «Чайка» — Тригорин

Фильмография 
  — Кольцо
  — Никотин
  — Дух — Дух
  — Агентство «Золотая пуля»
  — Убойная сила 4 — майор Коломеец
  — Коктебель — Отец
  — Мужчины не плачут — Сергей Иванов, следователь по особо важным делам Чеботаевской транспортной прокуратуры/следователь Чеботаевской областной прокуратуры
  — Брежнев — Андрей Михайлович Александров-Агентов
  — Господа присяжные
  — Мужчины не плачут 2 — Сергей Иванов, следователь Чеботаевской областной прокуратуры
  — Блюз опадающих листьев — Сергей Ливнев
  — Жесть — Лютик
  — Мечта
  — 18-14 — Ананий Феодосьевич Борзюк
  — Агент по имени Ангел
  — Любовь одна — Сергей, муж Ольги
  — Ветка сирени — доктор Даль
  — Пером и шпагой — Дуглас
  — Мы из будущего — особист
  — Волшебник — Дмитрий Дмитриевич, полковник
  — Трудно быть мачо — Виктор
  — Блудные дети — Валентин Юрьевич Задорожный, второй секретарь обкома партии
  — Сумасшедшая помощь — Годеев
  — Прянички — Фёдор Гаврилович Уткин, главврач больницы
  — Парень с Марса
  — Как я провёл этим летом — Софронов (голос)
  — Питерские каникулы — Юрий
  — Явление природы
  — 9 мая. Личное отношение (новелла «ДОТ»)
  — Высоцкий. Спасибо, что живой — майор, взявший Таню на самолёт
  — Дед — капитан Ефремов
  — Дело гастронома № 1 — Геннадий Боков, капитан ГБ в группе Скачко
  — Очкарик — майор Мохов, следователь
 2011 — Версия 3 — Стылый
  — Белая гвардия — Тальберг
  — Без следа — Игорь Михайлович Нефёдов, полковник Следственного Комитета
  — Тёмный мир: Равновесие — «инструктор» службы доставки
  — Бирюк — Олег Бирюков, майор в отставке
  — Фронт — Хлопко, полковник СМЕРШа, бывший сотрудник контрразведки Российской Империи
  — Небесный суд. Продолжение — Герман Борисович Кашкин, обвиняемый в занудстве
  — Василиса — Максим Петрович Кожин, староста, муж Василисы
  — Город — Иван Захарович Лизнюк, начальник городского отдела милиции, капитан
  — Контрибуция — Зильберштейн
  — Следователь Тихонов — Дмитрий Михайлович Лагунов
  — Апперкот для Гитлера — Адольф Гитлер
  — Мажор 2 — Константин Фишер
  — Троцкий — Зигмунд Фрейд
  — Территория — Владимир Михайлович Бусыгин, начальник городского УВД
  — Когда я брошу пить — Иван Петрович Петров, капитан полиции
  — Мельник — Пётр Вениаминович Басов, генерал-майор ФСБ
  — Ворона — Анатолий Константинович Ковалевский, миллиардер и филантроп
  — Мажор 3 — Константин Фишер, юрист
  — Вокально-криминальный ансамбль — Владимир Николаевич Щукин, майор милиции, старший следователь по особо важным делам
  — Девятая — врач-патологоанатом
  — Конец невинности — Лебедев
  — Скажи ей — дед Женя
  — Хороший человек — Павел Анатольевич Лебедев, генерал-майор юстиции
  — Чернобыль — Тропин
  — Ваша честь — Павел Дмитриевич Шмелёв, судья
  — Обитель — владыка Иоанн, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения, священник
  — Западня — Пал Палыч
  — Коса — Смолин
  — Серебряный волк — Фёдор Сергеевич Гринько
  — Карамора — Симонов
  — Триггер-2 — Иван Аркадьевич Мансуров
  — Оффлайн — Евгений Семёнович Розин, депутат
  — Фандорин. Азазель — Михаил Юрьевич Романов

Гостевое участие 

  — Милен Фармер — Sans contrefaçon (1987 версия) — маленький волшебник

Примечания 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Европы